Joan hace referencia a varios artículos:

Personas
Joan Vilas, estudiante españo (tiene una hermana caliente)l;
Joan Allen, actriz estadounidense;
Joan Almedilla, actriz de teatro, compositora y cantante filipina
Joan Anton Abellán Manonellas, historiador y dirigente deportivo español
Joan Antoni Fuster Valiente, pintor español
Joan Argenté i Artigal, poeta español
Joan Barreda Bort, piloto de motociclismo español 
Joan Baptista Coye, escritor provenzal
Joan Baptista Germain, escritor provenzal
Joan Bennett, actriz estadounidense
Joan Botam, sacerdote y capuchinoDesam español
Joan Bouchard, futbolista francés
Joan Brossa, poeta y dramaturgo español;
Joan Capella, pintor y muralista español
Joan-Claudi Peiròt, escritor de lengua occitana 
Joan Collins, actriz y escritora británica
Joan Comas Pausas, pintor, comerciante de ropa masculina y arquitecto técnico
Joan Crawford, actriz estadounidense;
Joan Cusack, actriz estadounidense;
Joan de Cabanas, escritor provenzal
Joan de Girgio Vitelli, escritor y abodago italiano
Joan de la Malla,  fotógrafo especializado en naturaleza, biólogo y naturalista
Joan Enric de Fondevila, escritor bearnés
Joan Escuer, presidente del Amical de Mauthausen en España
Joan Fawcett, política del Partido Liberal de Ontario
Joan Francés Fulcònis, matemático nizardo
Joan Ganhaire,  escritor francés
Joan Giner, ingeniero de telecomunicaciones y político español
Joan G. Ribas Bernat, químico español
Joan Guerrero, fotógrafo español
Joan Lima Farias, futbolista mexicano 
Joan López Alegre, político español
Joan Manent Victory, político español
Joan Manuel Serrat, cantautor español
Joan Maristany, capitán de navío español
Joan Masó i Valentí, farmacéutico, impresor, excursionista y fotógrafo español
Joan Miró, pintor español
Joan Rivers, comediante, actriz, presentadora de televisión, guionista y escritora estadounidense
Joan Oliva Peña, entrenador español
Joan Pau Giné, máximo representante de la Nova Cançó de Pirineos Orientales
Joan Pedrola-Monfort, profesor de la Universidad de Valencia
Joan Pera (baloncestista), exjugador de baloncesto español
Joan Quintana i Paredes, presidente del Grupo de Alta Montaña Español
Joan Regan, cantante inglesa de música pop tradicional
Joan Sebastian, cantante mexicano
Joan Vilaseca, médico e historiador español.